Plaats in Indonesië
 Tambakan (Kubutambahan), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Tambakan (Jogonalan), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Tambakan (Bangil), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Tambakan (Gandusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Tambakan (Jalancagak), een plaats in het bestuurlijke gebied Subang in de provincie West-Java